Тираж () је вишезначна одредница и може значити: 

 Тираж - број примерака који се штампају (новине, часопис, књиге, плоче ...)
 Тираж - вучење
 Тираж - гашење хартија од вредности
 Тираж - штампање
 Тираж - одштампана ствар

Референце 

Вишезначне одреднице